Fajín puede referirse a:

 El fajín, prenda que se ciñe a la cintura o el hombro;
 El fajín o botones, persona encargada de transportar el equipaje del cliente de un hotel.